Ytterstgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ytterstgrund, Korsnäs, Österbotten, 
 Ytterstgrund, Närpes, Österbotten,

Se även
Ytterstgrundet
Ytterstgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar